Amerikai Egyesült Államok
Brooks (Alabama)
Brooks (Arkansas)
Brooks (Georgia)
Brooks (Iowa)
Brooks (Kalifornia)
Brooks (Kentucky)
Brooks (Maine)
Brooks Township (Michigan)
Brooks (Minnesota)
Brooks (Montana)
Brooks (Oregon)
Brooks (Wisconsin)